Necao es el nombre helenizado de dos faraones de la Dinastía XXVI de Egipto:

 Necao I (672 - 664 a. C.)
 Necao II (610 a 595 a. C)